Черниев — топоним на Украине:

 Черниев — село в Турийском районе Волынской области.
 Черниев — село в Тысменицком районе Ивано-Франковской области.

См. также 
 Черниевка
 Черниево